

Cinema 
 True – film del 2004 diretto da Tom Tykwer
 True – film del 2005 diretto da Kari Lizer

Giornalismo
 True, rivista statunitense

Geografia 
 True – città della Contea di Rusk, Wisconsin (Stati Uniti d'America)

Informatica 
 true – comando Unix

Musica 
 True – album degli Spandau Ballet del 1983
 True – singolo degli Spandau Ballet del 1983, dall'album omonimo
 True – album dei L'Arc~en~Ciel del 1996
 True – singolo di George Strait del 1998, dall'album One Step at a Time
 True – album di Mika Nakashima del 2002
 True – album di Tiziana Rivale del 2011
 True – album di Avicii del 2013
 True (Avicii by Avicii) – album di Avicii del 2014

Altri progetti